Decisión Económica fue un diario digital fundado en España en 2015 que se definió como "confidencial" y centrado en asuntos de economía y empresa aunque muchos de sus contenidos son de tipo generalista y políticos. En diciembre de 2015, esta publicación aseguró haber registrado 168.242 sesiones, 147.051 usuarios únicos y 449.105 páginas vistas acumuladas según Google Analytics.

El diario 

Estuvo estructurado en siete secciones: noticias y primicias, informaciones de última hora, revista de prensa, editoriales, opinión, historia económica y ocio. El diario se actualizó, principalmente, en horario de mañanas, de lunes a domingo.

Ideología 

A pesar de que el diario no se definió ideológicamente, la mayoría de sus colaboradores se encontraban dentro del ámbito liberal-conservador, como el vicepresidente del Partido Libertario Israel Alonso Gómez; el antiguo periodista del Grupo Intereconomía y ensayista liberal Enrique de Diego; Javier García Isac, presentador de varios programas en Radio Inter, antiguo candidato del Partido Demócrata Español y directivo de IBTA ; el historiador Pío Moa, articulista en La Gaceta y colaborador de esRadio; el abogado Carlos Martínez-Cava, letrado del partido político Alternativa Española y antiguo colaborador de FAES y Libertad Digital; el analista y escritor James Nava, colaborador habitual del Independent Institute, un think tank estadounidense de ideología liberal o el empresario afincado en Alemania Luis I. Gómez, miembro del Instituto Juan de Mariana y colaborador de La Ilustración Liberal y Libertad Digital. También suele reproducir traducciones de artículos del filósofo francés Alain de Benoist, fundador de la Nueva Derecha, publicados por otros medios.

A pesar de estar enmarcado en el espectro liberal-conservador, Decisión Económica se mostró crítico con la acción de gobierno de Mariano Rajoy, al que exige "poner fin a las excusas y cumplir su programa electoral", y del Partido Popular, formación a la que acusa de "ser cualquier cosa menos liberal". 

No obstante, sus críticas se dirigieron principalmente contra los partidos políticos de izquierda, como Podemos, cuyas propuestas económicas define de "voluntarismo utópico vano y peligroso". Las editoriales y los artículos de opinión publicados en este diario digital también se caracterizan por su oposición a los nacionalismos periféricos como el vasco o el catalán  llegando a incluso a reclamar "la reformulación del Estado de las autonomías", al que tilda de "deficitario y ruinoso" en lo económico así como por su rechazo a cualquier reforma en clave federal.

Polémicas 

El 19 de agosto de 2015, Decisión Económica publicó una información sobre la posible dimisión de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena por supuestas discrepancias con concejales de Ahora Madrid. Aunque esta noticia fue recogida por diferentes medios de comunicación, otras publicaciones indicaron que el Ayuntamiento de Madrid negó que Manuela Carmena tuviera intención alguna de abandonar su puesto al frente de la alcaldía.

El 9 de octubre de 2015, este diario digital realizó una entrevista a Carlos Delgado, concejal en Leganés de Unión por Leganés y presidente de Tercera Vía. Delgado afirmaba que "detrás de Ciudadanos estaba FAES y el Opus Dei". También alegaba que el grupo PRISA, El País y empresas cotizadas en el Ibex 35 habían apoyado mediáticamente a Albert Rivera y su partido "por temor" a Podemos y que Ciudadanos realizaba "ingeniería financiera".

El 29 de octubre de 2015, el periodista Enrique de Diego acusó en un artículo a Juan Carlos de Borbón de cometer "corrupción a gran escala mediante el cobro de comisiones en la importación de crudo".

Referencias 

Periódicos digitales de España
Periódicos liberales